Кобелев — русская фамилия, образованная от отчества нецерковного мужского имени Кобель.

Известные носители

Кобелев 
 
 Кобелев, Алексей Александрович (род. 1971) — российский биатлонист.
 Кобелев, Андрей Николаевич (род. 1968) — советский и российский футболист; футбольный тренер.
 Кобелев, Аркадий Васильевич (1915—1966) — Герой Советского Союза.
 Кобелев, Борис Николаевич (1915—1980) — советский государственный деятель.
 Кобелев, Валерий Владимирович (род. 1973) — российский прыгун с трамплина и двоеборец.
 Кобелев, Виктор Васильевич (род. 1943) — российский политический деятель, депутат Государственной Думы ФС РФ первого созыва (1993—1995).
 Кобелев, Владимир Александрович (род. 1967) — мэр Благовещенска с 2010 года.
 Кобелев, Иван (1739—1849) — казачий сотник, один из первых исследователей крайнего северо-востока Сибири, первый официальный переводчик с чукотского языка, участник экспедиции Биллингса-Сарычева. Один из потомков Тимофея Кобелева.
 Кобелев, Леонид Яковлевич (1925—2003) — доктор физико-математических наук, профессор.
 
 Кобелев, Тимофей (16??—17??) — боярский сын, сибирский атаман, первый приказчик Камчатки.

Кобелева

Другое 
 Кобелев — населённый пункт в Дании на острове Лолланн.

См. также